Zim o ZIM puede referirse a:
 Zimbabue
 Invasor Zim, una serie de televisión.
 Zim, protagonista de dicha serie.
 Zim (software), un wiki para entorno de escritorio.
ZIM (formato de archivo), un formato de archivo estandarizado para almacenar eficientemente el contenido wiki para usarlo sin internet.
 GAZ-12 ZIM, un modelo de limusina producido por la empresa pública soviética GAZ.